Nith Bridge ist der Name folgender Brücken in Schottland:

 Nith Bridge (New Cumnock)
 Nith Bridge (Thornhill)